Адур:

 Адур — река на юго-западе Франции.
 Адур — унитарная единица графства Западный Суссекс в Англии.
 Адур — населённый пункт в Губинском районе Азербайджана.
 Адур Гопалакришнан (род. 1941) — индийский кинорежиссёр, продюсер, сценарист, кинооператор.